O evento espada individual masculino do Campeonato Mundial de Esgrima de 2018 foi disputado nos dias 20 e 23 de julho.

Medalhistas 
Yannick Borel confirmou a superioridade da França e conquistou a medalha de ouro ao derrotar o venezuelano Rubén Limardo. O pódio foi completado pelos ucranianos Bohdan Nikishyn e Roman Svichkar, que foram eliminados nas semifinais.

Resultados

Fase final

Fase classificatória

Primeira chave

Segunda chave

Terceira chave

Quarta chave

Ligações externas
 
 

Espada individual masculino